Ballarat steht für:
 Ballarat, Stadt in Victoria, Australien
 Ballarat International, Badminton-Turnier in Ballarat
 Ballarat (Kalifornien), Geisterstadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Ballarat ist der Name folgender Schiffe:

 Ballarat (Schiff), britisches Passagierschiff 1911–1917